Okręty US Navy o nazwie USS "Griswold":
 Pierwszy  był drewnianym promem. Zbudowany w 1899, przejęty przez US Navy w 1918, zwrócony właścicielowi w 1919.
 Drugi  wszedł do służby w 1943 i sprzedany na złom 27 listopada 1946.

Griswold